Rosebud Creek (rosebud englisch für „Rosenknospe“, creek englisch für „Flüsschen“) bezeichnet mehrere Flüsse:

in Kanada:
 Rosebud Creek (Stewart River), im Yukon-Territorium
 Fluss zum Kapiskwutunuskot Lake in Manitoba
 Fluss zum Salmo River in British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Rosebud Creek (Little White River), in South Dakota
 Rosebud Creek (Stillwater River), in Montana
 Rosebud Creek (Yellowstone River), in Montana, Ort der Schlacht am Rosebud Creek